Хауха има више значења:

 Хауха (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хауха (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хауха (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хауха (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хауха (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хауха (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику